André Joseph Armand Pronovost, född 9 juli 1936, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade tio säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Montreal Canadiens, Boston Bruins, Detroit Red Wings och Minnesota North Stars. Han producerade 198 poäng (94 mål och 104 assists) samt drog på sig 408 utvisningsminuter på 556 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för Pittsburgh Hornets och Baltimore Clippers i American Hockey League (AHL), Memphis Wings och Memphis South Stars i Central Professional Hockey League (CPHL), Muskegon Mohawks i International Hockey League (IHL) och Phoenix Roadrunners i Western Hockey League (WHL).

Pronovost vann fyra raka Stanley Cup-titlar med Canadiens för säsongerna 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959 och 1959-1960.

Han är farfar till ishockeyspelaren Anthony Mantha, som är kontrakterad till just Red Wings och spelar för deras primära samarbetspartner Grand Rapids Griffins i AHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andre Pronovost – Stats – NHL.com
Andre Pronovost NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andre Pronovost hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Minnesota North Stars
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Baltimore Clippers
Spelare i Memphis South Stars
Spelare i Memphis Wings
Spelare i Muskegon Mohawks
Spelare i Phoenix Roadrunners (1967–1974)
Spelare i Pittsburgh Hornets
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Levande personer
Födda 1936
Män
Stanley Cup-mästare 1960
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Spelare valda av Minnesota North Stars i NHL:s expansionsdraft 1967